Vågstjärn kan syfta på:

Vågstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Vågstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn